Орли:

Топоним

Белоруссия 
 Орли — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Польша 
 Орли (англ.) — деревня в Мазовецком воеводстве.
 Орли (англ.) — деревня в Подкарпатском воеводстве.

Россия 
 Орли — деревня в Молоковском районе Тверской области.

Франция 
 Орли (фр.) — кантон.
 Орли — коммуна.
 Орли (англ.) — бывшая военно-воздушная база.
 «Орли» (фр.) — песня

См. также 
 Орли-сур-Морин (англ.)
 Париж-Орли — аэропорт, расположенный в коммунах Франции Орли и 
 Арли
 O RLY?